Fire Station No. 2 bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Fire Station No. 2 (Miami, Florida), NRHP-ID: 88002971
 Fire Station No. 2 (Waterloo, Iowa), NRHP-ID: 88001321
 Fire Station No. 2 (Charlotte, North Carolina), NRHP-ID: 80002886
 Fire Station No. 2 (Tacoma, Washington), NRHP-ID: 86000972